Sika (Baranjska županija, Mađarska), selo u južnoj Mađarskoj

Hrvatski otoci, otočići i hridi:
 Sika od žala, uz južnu obalu otoka Vele Palagruže
 Sika od Konfina, uz južnu obalu otoka Vele Palagruže
 Sika od Križa, uz sjevernu obalu otoka Male Palagruže
 Sika (Ližnjan), kod Ližnjana, Istra